Сове́тская у́лица — одна из протяженных улиц в Тамбове.

Изначально называлась Большой Астраханской по старинной астраханской дороге. В XVII веке отдельные участки носили названия Дворцовой, Моршанской, Варваринской, Большой. С октября 1918 года исполкомом городского совета они переименованы в Трудовую, Урицкого, Советскую. А современное название объединённая улица приобрела в марте 1938 года. Протяжённость 7139 метров.

Расположение 
Улица начинается с общего перекрёстка с улицами Уборевича и Красноармейской переходом с Ручейной улицы. Улица проходит с юга на север и соединяет Ленинский и Октябрьский районы города. Заканчивается улица изгибом на запад недалеко от Северной улицы.

Примечательные здания и сооружения 
 Театр Юного Зрителя
 Первомайская площадь
 Тамбовская областная детская библиотека
 Казанский собор
 Тамбовская картинная галерея
 городской парк Культуры и отдыха
 ТЦ ГУМ (Гостиный двор)
 площадь Льва Толстого
 Комсомольская площадь
 ТГУ им. Державина
 Дом-музей Г. В. Чичерина (д. 63) — с 1987 открыт в бывшем барском доме усадьбы Василия Николаевича Чичерина Георгия Чичерина
 2-е Тамбовское духовное училище (дом 89)

Пересечения 
 Астраханская
 Лермонтовская
 Интернациональная
 Степана Разина
 Студенецкая Набережная
 Московская
 Пролетарская улица с Моршанским шоссе (единый перекрёсток)
 Бульвар Энтузиастов

Примечания

Ссылки 
 Советская улица/Улицы Тамбова

Литература 
 Муравьев Н. В. Улицы и площади Тамбова. Тамбов, 1994

Улицы Тамбова